Анабель Медіна Гаррігес і Вірхінія Руано Паскуаль були чинними чемпіонками, але того року вони вирішили не виступати разом. Руано Паскуаль грала в парі з Меган Шонессі, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 1-му колі вони зазнали поразки від Кари Блек і Олени Весніної. Медіна Гаррігес грала в парі з Лізель Губер, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі вони поступились Серені і Вінус Вільямс.

Сестри Вільямс виграли тилул, у фіналі перемігши Квету Пешке і Катарину Среботнік з рахунком6–2 , 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Чвертьфінали
| RD1-seed01=6
| RD1-team01= К Блек О Весніна
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= В Руано Паскуаль М Шонессі
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=3
| RD1-seed03=Alt
| RD1-team03= К Закопалова Р Заламеда
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Савай Д Сафіна| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Е Галловіц М Уден| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ан Родіонова Ар Родіонова
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С Борвелл Р Копс-Джонс
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=12
| RD1-team08= К Пешке К Среботнік| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=14
| RD1-team09= В Душевіна К Макарова| RD1-score09-1=65
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Т Пучек І Шенолу
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=63
| RD1-score10-3=4
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= А Бондаренко К Бондаренко
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= К Галліксон П Герцог
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= В Кінґ М Крайчек
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= IР Олару О Савчук
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= І Павлович Л Торп
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=4
| RD1-team16= Н Петрова С Стосур
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=6
| RD2-team01= К Блек О Весніна
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А Савай Д Сафіна
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Е Галловіц М Уден
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=12
| RD2-team04= К Пешке К Среботнік
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=14
| RD2-team05= В Душевіна К Макарова
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= А Бондаренко К Бондаренко
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= В Кінґ М Крайчек
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=77
| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= Н Петрова С Стосур| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=65
| RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=6
| RD3-team01= К Блек О Весніна
| RD3-score01-1=65
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=12
| RD3-team02= К Пешке К Среботнік| RD3-score02-1=77
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= А Бондаренко К Бондаренко| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=1
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= Н Петрова С Стосур
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=0
| RD3-score04-3=r
| RD4-seed01=12
| RD4-team01= К Пешке К Среботнік
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= А Бондаренко К Бондаренко
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=3
}}

 Секція 4 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Чвертьфінали
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= А Клейбанова Ф Ск'явоне| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= С Бельтрам Ю Федосова
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М Мікулеску Ш Пеєр| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= С Лефевр О Веді
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= К Янс П Шнідер
| RD1-score05-1=77
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Р Куликова А Севастова
| RD1-score06-1=64
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А Аманмурадова Г Воскобоєва
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=10
| RD1-team08= Ю Чжань Ц Чжен
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=15
| RD1-team09= О Говорцова А Кудрявцева
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= С Кирстеа В Раззано
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К Деголевич Р Ворачова
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М Кондратьєва В Угліржова
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=Alt
| RD1-team13= Д Юрак П Мартич
| RD1-score13-1=66
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=77
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= К Феерстен С Форец
| RD1-score14-1=78
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=64
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= М Жоанссон К Пен
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=8
| RD2-team01= А Клейбанова Ф Ск'явоне
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=65
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= М Мікулеску Ш Пеєр
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=77
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Р Куликова А Севастова
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=10
| RD2-team04= Ю Чжань Ц Чжен
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=15
| RD2-team05= О Говорцова А Кудрявцева
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= М Кондратьєва В Угліржова
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=Alt
| RD2-team07= Д Юрак П Мартич
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= М Мікулеску Ш Пеєр
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=10
| RD3-team02= Ю Чжань Ц Чжен
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=15
| RD3-team03= О Говорцова А Кудрявцева
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= М Мікулеску Ш Пеєр
| RD4-score01-1=2
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02=

Примітки 
Main draw

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу

2010 у тенісі